Чуйченко — українське прізвище.

 Чуйченко Костянтин Анатолійович ( 1965) — російський державний діяч.
 Чуйченко Сергій Олександрович ( 1968) — колишній український футболіст.

Українські прізвища